

Nom de famille 

 Carlo Mirabella-Davis (-), réalisateur américain ; 
 Famille Mirabella ; 
 Erin Mirabella (née en 1978), coureuse cycliste américaine ; 
 Grace Mirabella (1930-2021), américaine, rédactrice en chef de Vogue ; 
 Michele Mirabella (né en 1943), réalisateur, acteur et animateur de télévision italien ; 
 Vincenzo Mirabella (1570-1624), historien et antiquaire sicilien.

Nom de lieux 

 Mirabella Eclano commune en Campanie
 Mirabella Imbaccari commune en Sicile

Autre 
 Mirabella V, voilier de plaisance